Larena steht für:

 Larena, philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Siquijor

Larena ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Larena (* 1981), spanischer Fußballspieler
 Manuel Acosta Larena († 2007), kubanischer Menschenrechtler